Beyləqan bezeichnet:

 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Beyləqan (Rayon)
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Beyləqan (Stadt)